Cato Bontjes van Beek (1920-1943), résistante allemande au nazisme.
Ellen Bontje, cavalière de dressage néerlandaise.
Rob Bontje, joueur de volley-ball néerlandais.
Patronyme néerlandais